DMV steht für:

 Daten- und Medienverlag, übernommen von der Weka Group
 Department of Motor Vehicles, US-amerikanische Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge
 Deutsche Mathematiker-Vereinigung, berufsständische Vertretung
 Deutscher Marketing-Verband, Berufsverband und Dachorganisation
 Deutscher Markscheider-Verein, Berufsverband der Ingenieure für Markscheidewesen
 Deutscher Metallarbeiter-Verband (1891–1933), freigewerkschaftlicher Verband der Metallarbeiter
 Deutscher Militärischer Vertreter der Bundesrepublik beim NATO-Militärausschuss, siehe NATO-Militärausschuss #Deutsche Militärische Vertreter
 Deutscher Minigolfsport Verband, Dachverband
 Deutscher Modelleisenbahn-Verband der DDR 
 Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung (1903–1911), ehemaliger Name des ADAC
 Deutscher Motorsport Verband, Automobil- und Motorradsport
 Deutscher Musikverleger-Verband, Berufsverband
 District of Columbia, US-amerikanischer Distrikt, siehe Washington Metropolitan Area
 Dual Mode Vehicle, ein Bus, der auch auf Eisenbahngleisen fahren kann, siehe Zweiwegefahrzeug #Beispiele

Abkürzung